Kangerluluup è:
un lago della Groenlandia nel comune di Kujalleq (vedi Kangerluluup Tasia);
una montagna della Groenlandia nel comune di Kujalleq (vedi Monte Kangerluluup).